En cas de malheur (1958), Franse film met Brigitte Bardot in de hoofdrol
 En cas de malheur (2010), Franse film met Line Renaud in de hoofdrol